The Gorge kan syfta på:

 The Gorge (musikalbum) – ett musikalbum av Dave Matthews Band från 2004
 The Gorge, Shropshire – en civil parish i England